Het seizoen 1988/89 was het vierde seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na achttien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs, samen met de twee best geklasseerde clubs uit de Serie A2, een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Titelverdediger SP Tre Fiori deed met een achtste plaats niet mee aan de play-offs. Na zes rondes in deze nacompetitie pakte SP Domagnano zijn eerste landstitel.

Eindklassement

Play-off 
SS Murata en SP Cailungo namen als twee best geklasseerde clubs uit de Serie A2 ook deel aan de play-off.

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1988/89